Кути — деревня в Кисельнинском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Вкути в Фёдоровском Песоцком погосте Ладожского уезда.

Деревня Кути упомянута на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

КУТИ — деревня принадлежит князю Мещерскому, число жителей по ревизии: 64 м. п., 80 ж. п. (1838 год)

КУТА — деревня статской советницы Богдановой, по просёлочной дороге, число дворов — 26, число душ — 82 м. п. (1856 год)

КУТИ — деревня владельческая при колодцах, число дворов — 26, число жителей: 92 м. п., 105 ж. п.; Часовня православная. (1862 год) 

Часовня, находившаяся в деревне, была освящена во имя Параскевы.

В 1870 году временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Е. Ф. Нелидовой и стали собственниками земли.

В XIX веке деревня административно относилась к Песоцкой волости 1-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 4-го стана.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год деревня называлась Куты и входила в Селивестровское сельское общество.

Согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний издания 1915 года в деревне Кути находилась ветряная мельница.

С 1917 по 1923 год деревня Кути входила в состав Нурминского сельсовета Песоцкой волости Новоладожского уезда.

С 1923 года, в составе Шумской волости Волховского уезда.

С февраля 1924 года, в составе Чаплинского сельсовета, с июня 1924 года, в составе Кисельнинского сельсовета.

С 1926 года, вновь в составе Нурминского сельсовета.

С 1927 года, в составе Волховского района.

С 1928 года, вновь в составе Чаплинского сельсовета. В 1928 году население деревни Кути составляло 270 человек.

С 1930 года, вновь в составе Кисельнинского сельсовета.

По административным данным 1933 года деревня называлась Кути и входила в состав Кисельницкого сельсовета Волховского района.

С 1954 года, вновь в составе Чаплинского сельсовета.

В 1958 году население деревни Кути составляло 103 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Кути также входила в состав Чаплинского сельсовета.

В 1997 году в деревне Кути Кисельнинской волости проживали 5 человек, в 2002 году — 7 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Кути Кисельнинского СП — 8 человек.

География 
Находится в западной части района на автодороге  (подъезд к садоводству Пупышево), между федеральной автомагистралью  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск) и железнодорожной станцией Пупышево.

Расстояние до административного центра поселения — 15 км.

Расстояние до железнодорожной станции Волховстрой I — 24 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волховского района